Precuthona peachi är en snäckart. Precuthona peachi ingår i släktet Precuthona och familjen Cuthonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
peachi